Хакалиљос има више значења:

 Хакалиљос (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хакалиљос (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику